Ángel Valbuena ist der Name folgender Personen:

* Ángel Valbuena Briones (1928–2014), US-amerikanischer Romanist und Hispanist spanischer Herkunft
 Ángel Valbuena Prat (1900–1977), spanischer Autor, Romanist und Hispanist